Edgar Howard Wright, född 18 april 1974 i Poole, Dorset, är en brittisk filmregissör, manusförfattare, producent och skådespelare. Han är mest känd för sina verk tillsammans med Simon Pegg och Nick Frost i filmerna: Shaun of the Dead, Hot Fuzz och TV-programmet Spaced.

Filmografi (i urval)

Film 
{| class="wikitable"
|-
!rowspan="2" style="width:33px;"|År
!rowspan="2"|Titel
|-
! width=65 |Regissör
! width=65 |Manus
! width=65 |Producent
! width=65 |Skådespelare
|- style="text-align:center;"
|| 1994
| style="text-align:left;"| A Fistful of Fingers
| 
| 
| 
|  
|- style="text-align:center;"
| 2004
| style="text-align:left;"| Shaun of the Dead
| 
| 
|
| 
|- style="text-align:center;"
|rowspan="2"| 2005
| style="text-align:left;"| Land of the Dead
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Liftarens guide till galaxen
|
|
| 
|  
|- style="text-align:center;"
| rowspan="2"| 2007
| style="text-align:left;"| Hot Fuzz
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Son of Rambow
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| 2010
| style="text-align:left;"| Scott Pilgrim vs. the World
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| rowspan="2"| 2011
| style="text-align:left;"| Attack the Block
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet
| 
| 
| 
|
|- style="text-align:center;"
| 2012
| style="text-align:left;"| Sightseers
| 
| 
| 
|   
|- style="text-align:center;"
| 2013
| style="text-align:left;"| The World's End
| 
| 
| 
| 
|- style="text-align:center;"
| 2015
| style="text-align:left;"| Ant-Man
|
| 
| 
|
|-
|2017
|Baby Driver| 
|
|
|
|-
|2021
|Last Night in Soho|
|
|
|
|}

 TV 

 Externa länkar 

 
 The Director Interviews: Edgar Wright, Hot Fuzz med Filmmaker Magazine''
 2004 intervju med 2000ADReview
 Edgar Wright om Hot Fuzz
 Edgar Wright Fansite

Födda 1974
Män
Levande personer
Brittiska filmregissörer
Brittiska skådespelare
Skräckfilmsregissörer
Personer från Poole